Центр социальной политики и гендерных исследований (ЦСПГИ) — автономная некоммерческая организация, созданная для достижения социальных, образовательных и научных целей, включая проведение социологических исследований по актуальным проблемам социальной политики и гендерных отношений.

История ЦСПГИ 
Организация существовала с 1996 г. на правах временного творческого коллектива под названием «Центр гендерных исследований», при поддержке гранта Института Открытое общество развивалась академическая сеть гендерных исследователей, публиковались издания, разрабатывались и читались курсы. Центр социальной политики и гендерных исследований в качестве юридического лица зарегистрирован 12.02.2003. В 2003 ЦСПГИ выступил учредителем и начал выпускать академическое периодическое издание «Журнал исследований социальной политики» (ЖИСП).

В 2013 году ЦСПГИ получил Представление прокуратуры с требованием признать организацию в качестве «иностранного агента». Около года продолжались судебные слушания на разных уровнях. В июне 2014 года от тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни директор ЦСПГИ Романов Павел Васильевич. Через полгода после этого в декабре 2014 года ЦСПГИ прекратил своё существование как юридическое лицо.

Некоммерческие организации России
Наука в Саратове
Автономные некоммерческие организации РФ
Появились в 1996 году в России
Исчезли в 2014 году
Некоммерческие организации, признанные в России «иностранными агентами»